

Cinema 
 In the Good Old Days – cortometraggio del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 In the Good Old Days – cortometraggio del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran

Musica
 In the Good Old Days (When Times Were Bad) – album musicale di Dolly Parton del 1969